Pfeffer är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet Pfeffer

 Anna Pfeffer (född 1945), ungersk kanotist
 Franz Pfeffer von Salomon (1888–1968), tysk SA-ledare
 Fritz Pfeffer (1889–1944), tysk tandläkare, gömd tillsammans med Anne Franks familj
 Georg Johann Pfeffer (1854–1931), tysk zoolog
 Gustaf Pfeffer (1768–1844), svensk arkitekt
 Karl Pfeffer-Wildenbruch (1888–1971), tysk Waffen-SS-man
 Wilhelm Pfeffer (1845–1920), tysk botaniker

Tyska efternamn
Judiska efternamn